

Geografia 
 Francia
 Cantone di Lagny-sur-Marne – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Torcy
 Lagny – comune nella regione dell'Alta Francia
 Lagny-le-Sec – comune nella regione dell'Alta Francia
 Lagny-sur-Marne – comune nella regione dell'Île-de-France